Ба́тар (, ) — река, протекающая по Украине (Хустский и Виноградовский районы Закарпатской области) и Венгрии.

  

Является левым притоком реки Тиса, впадая в неё в районе деревни Тисабеч. Исток находиться в деревне Черна, в 10 км восточнее Королёво, Виноградовского района.

Примечания

Ссылки

Литература 
 

Притоки Тисы
Реки Закарпатской области
Реки Венгрии
Пограничные реки